

Astronomia 
 2830 Greenwich – asteroide della fascia principale
 Osservatorio di Greenwich – osservatorio astronomico britannico

Geografia 
 Regno Unito
 Greenwich – quartiere di Londra compreso nel Borgo reale di Greenwich
 Stati Uniti d'America
 Greenwich – comune della Contea di Fairfield, Connecticut
 Greenwich – villaggio della Contea di Huron, Ohio
 Greenwich – cittadina della Contea di Washington, New York
 Greenwich – township della Contea di Berks, Pennsylvania
 Greenwich Village – quartiere di New York

Scienze 
 Meridiano di Greenwich – in geodesia è il meridiano fondamentale del pianeta Terra